Samsan-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Samsan-dong, Ulsan, stadsdel i Ulsan, 
 Samsan-dong, Suncheon, stadsdel i Suncheon, Södra Jeolla, 
 Samsan-dong, Incheon, stadsdel i Incheon,